Voici la liste des planètes mineures numérotées de 393001 à 394000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

Planètes mineures 393001 à 394000

393001-393100

393101-393200

393201-393300

393301-393400

393401-393500

393501-393600

393601-393700

393701-393800

393801-393900

393901-394000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Liste des planètes mineures de 300 001 à 400 000